Guillaume Larrivé (1977), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Jean-Baptiste Larrivé (1875-1928), sculpteur français.